La Central State University (ou CSU) est une université américaine située à Wilberforce dans l'État de l'Ohio.

Enseignants notables 

 Zenobia Powell Perry, compositrice.

Anciens étudiants notables 
 Hastings
 Nancy Wilson

Établissement scolaire fondé en 1887
Université dans l'Ohio
Comté de Greene (Ohio)
Université traditionnellement noire